La saison 2014-2015 de l'Atromitos FC est la  du club en D1 grecque.

Effectif

Équipe première

Matchs

Références 

Saison de l'Atromitos FC
Atromitos